У́льтра ( — сверх, чрезмерно):
 «Ультра» — кодовое название криптографической операции британской разведки во время Второй мировой войны.
 Ультра́ — разговорное название ультрароялистов.
 «Ультра» — фильм об ультрас.
 Ultra — альбом 1997 года группы Depeche Mode.

См. также 
 Радио Ultra — русская музыкальная радиостанция.
 Ультра. Культура — российское издательство.
 Ультра Электроник АГ Рус — компания по продаже электроники.
 МК-Ультра — проект ЦРУ по манипулированию сознанием.
 Ультрас — радикальные болельщики.
 Бригада Плюс-Ультра — латинская бригада войск союзников по антииракской коалиции.